Bourneville (plaats), Bourneville is een gemeente in het Franse departement Eure (regio Normandië)
 Tubereuze sclerose complex, Ziekte van Bourneville (of ziekte van Bourneville-Pringle). 
 Désiré-Magloire Bourneville, Beschreef in 1880 de naar hem genoemde ziekte.